Almon bezeichnet:

Orte in Palästina:
 Almon (Westjordanland), israelische Siedlung im Westjordanland

in den Vereinigten Staaten:
 Almon (Georgia), im Newton County
 Almon (Missouri), im Hickory County
 Almon (Wisconsin), im Shawano County
 Almon (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin

Personen:
 Bert Almon (* 1943), amerikanisch-kanadischer Dichter
 Clopper Almon, amerikanischer Ökonom
 Edward B. Almon (1860–1933), amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 John Almon (1737–1805), englischer Journalist und Verleger

Siehe auch:
 Allmon